Малюки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малюки — деревня в Вороновском районе Гродненской области.

Россия 
 Малюки — деревня в Туринском городском округе Свердловской области.